Kabinett Hoffmann I bezeichnet:
 Kabinett Hoffmann I (Bayern), Landesregierung von Bayern im Jahre 1919 unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann
 Kabinett Hoffmann I (Saarland), Landesregierung des Saarlands von 1947 bis 1951 unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann